Первая лига 1993/1994 годов () — 54-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1993/1994
Албания
Албания
1993 год в Албании
1994 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994